Не следует путать с 4-м гвардейским бомбардировочным авиационным полком дальнего действия

4-й гвардейский пикирующий бомбардировочный авиационный полк — воинская часть вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Сформирован на основании Приказа НКО СССР № 347 от 06.12.1941 путём преобразования 31-го пикирующего бомбардировочного авиационного полка, став таким образом первой частью бомбардировочной авиации, удостоенной гвардейского звания.

В составе действующей армии с 6 декабря 1941 по 9 мая 1945 г. На вооружении полка состояли самолёты Пе-2.

После преобразования продолжил боевые действия под Тихвином, поддерживал наступающие войска в ходе Тихвинской наступательной операции. Затем, по крайней мере, до сентября 1942 года находился в составе ВВС 7-й армии. 7 сентября 1942 года был передан на Волховский фронт. Затруднения вызывает определение подчинённости полка с октября 1942 по март 1943 года. По справочнику боевого состава (приводится в таблице) полк находился в составе ВВС 7-й армии, при этом другие сведения, как воспоминания ветеранов так и данные о награждениях свидетельствуют о том, что полк с сентября 1942 года действовал в составе 280-й бомбардировочной авиационной дивизии.

В сентябре-октябре 1942 года производил бомбардировки Синявино, Тосно, Любани, Рабочих посёлков № 1 и 2, рощи Круглой, аэродрома Бородулино, участвовал в разгроме десанта противника у острова Сухо. 21 сентября 1942 года полк потерял сразу пять самолётов.

С 12 января 1943 года участвует в прорыве блокады Ленинграда, бомбардируя вражеские позиции в Рабочем посёлке № 8.

С 15 января 1944 года участвует в Новгородско-Лужской операции, ведёт бомбардировку Подберезья. В феврале-марте 1944 наносит удары по железнодорожным станциям Батецкая, Передельская, Луга, Струги Красные, по опорным пунктам Мшага-Ямская, Уторгош, Орехова Гора, совхоз им. Кирова. В конце марта 1944 перебазировался на аэродром в Луге.

C июля 1944 года поддерживает наступающие войска, производит бомбардировки Приекуле, Яунлатгале, в сентябре 1944 уничтожил переправы через Двину в районе Даугавпилса, бомбит порт Айнажи на восточном берегу Рижского залива.

Участвовал в штурме Кёнигсберга.

Полное наименование 
 4-й гвардейский пикирующий бомбардировочный авиационный Новгородский полк.

Подчинение

Командиры 
 Добыш, Фёдор Иванович, подполковник с 06.12.1941 по 07.1942
 Перепелица Иван Мартьянович подполковник — с января 1943
 Морозов,Владимир Кузьмич, майор c 01.44 по 09.44

Участие в операциях 
 Битва за Ленинград:
 Новгородско-Лужская наступательная операция — с 14 января 1944 года по 15 февраля 1944 года.
 Ленинградско-Новгородская операция — с 14 января 1944 года по 1 марта 1944 года.
 Псковско-Островская операция — с 17 июля 1944 года по 31 июля 1944 года.
 Тартуская операция — с 10 августа 1944 года по 6 сентября 1944 года.
 Прибалтийская операция:
 Рижская операция — с 14 сентября 1944 года по 22 октября 1944 года.

Воины полка

Почетные наименования 
4-му гвардейскому бомбардировочному авиационному полку за отличие в боях при овладении важным хозяйственно-политическим центром страны городом Новгород Приказом НКО от 29 февраля 1944 года на основании Приказа ВГК № 61 от 20 января 1944 года присвоено почётное наименование «Новгородский».

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Воинам полка в составе 280-й смешанной авиадивизии объявлены благодарности Верховного Главнокомандующего:
 За отличия в боях при форсировании реки Великая и прорыве обороны противника, при занятии крупных населенных пунктов Шанино, Зеленово, Красногородское.
 За отличие в боях при овладении штурмом городом Остров — крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам Прибалтики.
 За отличие в боях при овладении штурмом городом и крупным узлом коммуникаций Тарту (Юрьев-Дерпт) — важным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам Эстонии.
 За отличие в боях при овладении городом и крупным железнодорожным узлом Валга — мощным опорным пунктом обороны немцев в южной части Эстонии.
 За отличие в боях при овладении столицей Советской Латвии городом Рига — важной военно-морской базой и мощным узлом обороны немцев в Прибалтике.

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник

Бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Пикирующие и скоростные бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Прибалтийской операции (1944)
Участники Новгородско-Лужской операции
Участники Ленинградско-Новгородской операции
Участники Псковско-Островской операции
Участники Тартусской операции
Участники Рижской операции (1944)